Eggert Christopher Tryde kan henvise til:

 Eggert Christopher Tryde (1781-1860) – dansk præst og kongelig konfessionarius
 Eggert Christopher Tryde (bogtrykker) (1797–1868) – dansk bogtrykker og redaktør
 Eggert Christopher Tryde (1847-1930) – dansk overlærer og museumsbestyrer, nevø af Eggert Christopher Tryde (1797–1868)